Transistor – dispositivo a semiconduttore usato nell'elettronica
Transistor – album dei 311 del 1997
Transistor – album dei TNT del 1999
Transistor – videogioco del 2014